Пре́мия Да́рвина»
 Премия Дарвина — виртуальная премия.
 «Премия Дарвина» — художественный фильм Финна Тейлора, вышедший в 2006 году.

См. также 
 Медаль Дарвина